Johann Samuel Heinsius ist der Name folgender Personen:

* Johann Samuel Heinsius der Ältere (1686–1750), deutscher Pfarrer, Buchhändler und Verleger 
 Johann Samuel Heinsius der Jüngere (1734–1807), deutscher Buchhändler